Kingpin – film di Mike Walker del 1985
 Kingpin – film dei fratelli Farrelly del 1996
 Kingpin – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Kingpin – miniserie televisiva del 2003
 Kingpin – perno del fuso a snodo di uno skateboard (il termine è usato in inglese dagli appassionati anche nella lingua italiana)
 Kingpin: Life of Crime – videogioco